O Pedra Branca Social Clube, ou simplesmente Clube Pedra Branca, fica situado em Senador Camará, em frente à Praça Funchal, com acesso pela Avenida Santa Cruz.

O nome se dá em referência ao Maciço da Pedra Branca, que é o maior Pico da cidade do Rio de Janeiro, estando o Clube localizado à sua frente.

O clube teve seu auge nas décadas de 60 e 70, quando era palco de badalados shows, bailes e discotecas, além de proporcionar campeonatos de futebol de salão à população local.

O clube era frequentado por moradores de Senador Camará, Bangu e redondezas e oferecia salão de jogos, quadra poliesportiva, vestiários, sauna, salão e palco para shows.

No ano de 2011 grandes transformações na infra-estrutura do Clube acontecerá com o apoio da população e patrocinadores.  

   

Clubes sociais do Rio de Janeiro